Бельке́вич () — фамилия польско-еврейского происхождения; образована от прозвища Белько («белый»). Известные носители:

 Белькевич, Адам (1796—1840) — польский учёный-медик
 Белькевич, Андрей Юрьевич (род. 1976) — российский журналист, радиоведущий
 Белькевич, Валентин Николаевич (1973—2014) — белорусский и украинский футболист
 Сильвестр Белькевич (ум. 1567) — Митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси (1556—1567)

Примечания